Николай Николаевич Третьяков (3 июня 1922, Москва — 2 февраля 2003, деревня Михалево Парфеньевского района Костромской области) — советский и российский искусствовед, педагог, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Биография 
Родился в 1922 году в Москве. Отец — Николай Степанович, преподаватель Университета имени А. Л. Шанявского. Мать — Анна Ивановна Ефимова, педагог.

С детства был приобщен к живописи и театру, посещал кружок юных искусствоведов при Государственной Третьяковской галерее.

В 1941 году после окончания малаховской школы поступил на искусствоведческое отделение Московского института философии, литературы и искусства (МИФЛИ).

С началом Великой Отечественной войны совмещал учебу в институте с работой на военном заводе. В 1942 году ушел добровольцем на фронт, воевал на Донском направлении. В ноябре 1942 года был тяжело ранен под Сталинградом.

В 1943 году вернулся в Москву и продолжил обучение на искусствоведческом отделении МГУ имени М. В. Ломоносова. Параллельно с учебой в университете решил получить театральное образование и поступил на актерский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина.

В 1947 году окончил театральное училище и МГУ, получив распределение в Третьяковскую галерею.   После окончания аспирантуры защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, посвященную творчеству Константина Федоровича Юона. 

С 1952 года преподавал историю искусства в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова, во Всесоюзном государственном институте кинематографии и в Школе-студии МХАТ. Во времена государственного атеизма обладал даром раскрывать студентам религиозную суть многих произведений русского искусства.

В 1957 году был принят в Союз художников СССР.

Осенью 1960 года познакомился и подружился с философом и богословом Сергеем Иосифовичем Фуделем.

В 1992 году ему было присвоено звание профессора, в 1996 году — звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. 

С середины 1990-х годов читал также лекции в Российской Академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова и в Православном Свято-Тихоновском Богословском институте.

В 2001 году вышла в свет книга «Образ в искусстве. Основы композиции», которая стала своеобразным итогом его педагогической деятельности.

В 2002 году был награжден орденом Преподобного Андрея Рублева.

Скончался 2 февраля 2003 года. Отпевание состоялось 5 февраля в храме Святителя Николая в Кузнецах в Москве. Большую часть священства составляли его ученики и близкие друзья — протоиереи Владислав Свешников, Валериан Кречетов, Владимир Воробьев, Владимир Силовьев, Александр Салтыков, архимандрит Тихон (Шевкунов).

Библиография 
 И. М. Прянишников. [1840—1894] [Текст]. — Москва : Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1950. — 35 с.
 К. Ф. Юон [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Учен. Совет Акад. художеств СССР. — Москва : [б. и.], 1952. — 19 с.
 Владимир Владимирович Дмитриев. [1900—1948] [Текст] : [Статья Н. Третьякова о творчестве художника, список основных работ и репродукции с его произведений]. — Москва : Совет. художник, 1953. — 74 с., 1 л. ил.
 Василий Васильевич Рождественский [Текст] : [Статья о творчестве художника и репродукции с его произведений] / Авт. текста Н. Третьяков. — Москва : Сов. художник, 1956. — 75 с.
 Константин Федорович Юон [Текст]. — Москва : Искусство, 1957. — 220 с.
 Георгий Гольц [Текст]. — [Москва] : [Сов. художник], [1969]. — 186, [5] с.
 Композиция в станковой живописи и кинокадре : Учеб. пособие / Н. Н. Третьяков; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии им. С. А. Герасимова, Каф. изобразит. искусств. — М. : ВГИК, 1987. — 56,[1] с.
 Образ в искусстве : Основы композиции / Н. Н. Третьяков. — Козельск : Свято-Введ. Оптина Пустынь, 2001. — 261, [1] с.
 Образ в искусстве [Текст] : курс лекций Петровская и послепетровская Россия : [учебно-методическое пособие] / Н. Н. Третьяков. — Москва : Изд-во Акад. акварели и изящных искусств, 2013. — 320 с.

Примечания 

Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Преподаватели ВГИК
Кавалеры ордена Преподобного Андрея Рублёва